Goldfish steht für:

 die deutsche Alternative-Band Goldfish (deutsche Band)
 die südafrikanische Musikgruppe Goldfish (südafrikanische Band)
 den Kurzfilm Goldfish (2007) aus dem Jahr 2007 von Regisseur Joe Wein
 der Name der virtuellen CPU des Android Emulators von Google

Goldfish ist der Familienname folgender Personen:
 Samuel Goldfish, zeitweiliger Name des US-amerikanischen Filmproduzenten Samuel Goldwyn (1879–1974)